Schwabylon ist

 Schwabylon, ein in den 1970er Jahren gebautes Einkaufszentrum in München
 eine Anfang des 20. Jahrhunderts verwendete Bezeichnung für das Münchner Künstlerviertel Schwabing
 eine seit den 2010er Jahren verwendete, scherzhafte Bezeichnung für Bezirke in Berlin, die von der Gentrifizierung und dem damit verbundenen, angeblichen Zuzug von „Schwaben“ betroffen sind, siehe Schwaben in Berlin